Tomáš Plíhal (né le  à Frýdlant en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1999-2000 ||HC Stadion Liberec U20 ||Extraliga U20 ||10 ||0 ||2 ||2 ||4 ||12 ||6 ||6 ||12 ||27
|-
| 1999-2000 ||HC Stadion Liberec ||1. liga ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2000-2001 ||HC Stadion Liberec U20 ||Extraliga U20 ||43 ||25 ||20 ||45 ||52 ||10 ||9 ||8 ||17 ||16
|-
| 2001-2002||Ice de Kootenay ||LHOu ||72||32||54||86||28||22||4||10||14||14
|-
| 2002-2003||Ice de Kootenay ||LHOu ||67||35||42||77||113||11||2||4||6||18
|-
| 2003-2004||Barons de Cleveland ||LAH ||51||4||12||16||16||6||0||3||3||2
|-
| 2004-2005||Barons de Cleveland ||LAH ||62||17||11||28||26||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005 ||HC Hradec Králové ||1. liga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006||Barons de Cleveland ||LAH ||74||11||19||30||53||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007||Sharks de Worcester ||LAH ||47||6||9||15||28||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007||Sharks de San José ||LNH ||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||Sharks de Worcester ||LAH ||22||5||7||12||12||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||Sharks de San José ||LNH ||22||2||1||3||4||4||0||0||0||0
|-
| 2008-2009||Sharks de San José ||LNH ||64||5||8||13||22||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||TPS Turku||SM-liiga||52||19||18||37||73||15||4||4||8||28
|-
| 2010-2011||TPS Turku||SM-liiga||42||11||11||22||53||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||TPS Turku||SM-liiga||59||16||20||36||66||2||0||2||2||0
|-
| 2012-2013||Kärpät Oulu||SM-liiga||41||6||5||11||18||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Tappara Tampere||Liiga||56||4||4||8||42||11||1||3||4||26
|-
| 2014-2015 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga ||28||11||9||20||28||17||4||4||8||16
|-
| 2015-2016||HC Oceláři Třinec ||Extraliga ||48||5||11||16||18|||4||0||0||0||4
|-
| 2016-2017||Orli Znojmo ||EBEL ||30||7||9||16||6||4||1||1||2||4
|-
| 2017-2018||Orli Znojmo ||EBEL ||45||3||12||15||28||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Heilbronner Falken ||DEL2 ||2||1||0||1||2||7||2||1||3||2
|-
| 2018-2019||HC Vlci Jablonec ||2.Liga ||25||14||27||41||14||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019||EV Landshut ||Oberliga ||18||6||21||27||41||-||-||-||-||-
|-
| rowspan=2"|2019-2020||HC Kobra Praha ||2.Liga||12||9||17||26||10||-||-||-||-||-
|-
| HC Vlci Jablonec ||2.Liga||16||8||18||26||18||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020||EV Landshut||DEL2 ||8||4||5||9||2||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| HC Vlci Jablonec ||2.Liga|| 3 || 1 || 3 || 4 || 6 ||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| HC Vlci Jablonec ||2.Liga ||  || 

|89||7||9||16||26||4||0||0||0||0

Au niveau international 

|-
| 2001 || align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2001-2002 : 
champion de la Coupe du Président avec l'Ice de Kootenay.
champion de la Coupe Memorial avec l'Ice de Kootenay.
remporte le trophée George Parsons du joueur de la Coupe Memorial au meilleur état d'esprit.
2009-2010 : champion de Finlande avec le TPS Turku.

Références 

Joueur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Tappara
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du EV Landshut
Champion de la Coupe Memorial
Naissance en mars 1983
Naissance à Frýdlant
Naissance en Tchécoslovaquie